L'International Lawn Tennis Challenge 1933 (conosciuto oggi come Coppa Davis) è stata la 28ª edizione del massimo torneo riservato alle nazionali maschili di tennis. Vi hanno partecipato 33 nazioni: 24 nella zona europea e 9 nella zona americana.

Il Regno Unito ha battuto la Francia, detentrice del titolo, nel challenge round che si è disputato allo Stade Roland Garros di Parigi in Francia dal 28 al 30 luglio.

Zona Americana

Zona Nord/Centro Americana

Zona Sudamericana

Spareggio Inter-Zonale Americano

Zona Europea

Tabellone

Finale

Turno di qualificazioni 

Germania, Austria, Svizzera e Italia avanzano al tabellone principale del torneo del 1934.

Spareggio interzonale

Challenge Round

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Tennis nel 1933
 1933